Con el término Marley se puede referir a:

 Bob Marley (1945-1981), músico jamaicano, profeta de la música rastafari;
 Rita Marley (1946), música cubano-jamaicana, quien fue esposa de Bob Marley;
 Ziggy Marley (1968), músico jamaicano, hijo de Bob;
 Stephen Marley Raggamuffin (1972), músico jamaicano, hijo de Bob;
 Julian Marley (1975), músico inglés, hijo de Bob;
 Ky-Mani Marley (1976), músico jamaicano, hijo de Bob;
 Damian Marley (1978), músico jamaicano, hijo de Bob;
 Marley Marl (1962), productor neoyorquino de rap;
 Marley (conductor) (1970), Alejandro Wiebe, presentador argentino de televisión;
 Marley (Pokémon), personaje de Pokémon;
 Elaine Marley, uno de los tres principales personajes del videojuego Monkey Island.
 Marley (película de 2012), película de 2012 dirigida por Kevin Macdonald.